Yuki Bhambri e Michael Venus hanno battuto in finale N. Sriram Balaji e Blaž Rola 6–4, 7–6(7–3).

Teste di serie

  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)
  Yuki Bhambri /  Michael Venus (Campioni)

  Ruben Gonzales /  Artem Sitak (semifinali)
  Gerard Granollers /  Adrián Menéndez Maceiras (quarti di finale)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Shriram Capital P.L. Reddy Memorial Challenger 2014